El Guettar peut désigner :
El Guettar, une municipalité tunisienne ;
la bataille d'El Guettar, qui s'y est déroulée en 1943 ;
El Guettar, une délégation tunisienne ;
El Guettar, une commune algérienne.

Homonymie de toponyme